Мегатонна (скорочено — Мт), залежно від контексту, може означати:
 Одиницю вимірювання маси, що дорівнює 103 кт (1000 кілотонн), або 106 т ( тонн), або 109 кг ( кілограм).
 Одиницю вимірювання енергії, рівну 4 184 000 000 000 000 Джоуль = 4,184 × 1015 Дж = 4,184 ПДж. Визначається як кількість енергії, що виділяється при детонації 1 млн тонн тринітротолуолу (ТНТ) або 1000 кт. Цю одиницю зазвичай використовують для вимірювання енергії, що виділяється під час вибуху ядерної зброї.
 Місто навколо вибуху атомної бомби в комп'ютерній грі Fallout 3.

Див. також 
 Тротиловий еквівалент
 Ядерна зброя
 Гігатонна
 Кілотонна

Примітки

Посилання 
 Тлумачений словник: Мегатонна 

Одиниці енергії
Одиниці маси
Ядерна зброя